AG2S, stylisé en AG2S, est un sigle.

AG2S ou Ag2S est une formule chimique.

Sigle 
AGSS ou AG2S désigne, en France, de nombreuses sociétés commerciales, de nototiété variable, en immobilier, conseil, artisanat, comptabilité, etc. ; il désigne aussi des organismes associatifs d'aide à la personne, de défense d'intérêts communautaires, d'actionnariat salarié, etc.

Formule chimique 
Ag2S est la formule chimique : 
 du sulfure d'argent ;
 de l'acanthite.

Formule brute